2 miejscowości w Polsce: 
 Antosin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno 
 Antosin – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Wiżajny

Linki zewnętrzne